Името Димовци носят две български села:

 Димовци, област Велико Търново
 Димовци, област Стара Загора